Kirstein ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Kirstein (1863–1922), deutscher Entwickler des Kehlkopfspiegels, siehe Laryngoskop
 August Kirstein (1856–1939), österreichischer Architekt und Dombaumeister
 Bruno Kirstein (* 1944), deutscher Maler, Zeichner und Architekt
 Chiara Kirstein (* 1993), deutsche Fußballspielerin
 Georg Heinrich Maria Kirstein (1858–1921), deutscher Geistlicher, Bischof von Mainz
 Gustav Kirstein (1870–1934), deutscher Verleger und Kunstsammler
 Hans-Joachim Kirstein, deutscher Basketballspieler und -trainer
 Helmut Schmidt-Kirstein (1909–1985), deutscher Maler und Grafiker
 Lincoln Kirstein (1907–1996), US-amerikanischer Schriftsteller und Impresario
 Max Kirstein (1890–1952), deutscher SS-Hauptscharführer
 Peter Kirstein (1577–1640), deutsch-schwedischer Arzt und Philologe, siehe Petrus Kirstenius
 Peter T. Kirstein (1933–2020), deutsch-britischer Informatiker und Hochschullehrer
 Richard Kirstein (1844–1926), deutscher Pfarrer
 Robert Kirstein (* 1967), deutscher Altphilologe
 Roland Kirstein (* 1965), deutscher Ökonom und Hochschullehrer
 Rose-Marie Kirstein (1940–1984), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Rosemary Kirstein (* 1953), US-amerikanische Schriftstellerin

Siehe auch:
 Kirsten
 Kirstin, weiblicher Vorname